ōgi – japoński wachlarz
 Adolf Ogi
 Ogi – miasto w Japonii, w prefekturze Saga